Centrodora  — род паразитических наездников надсемейства хальцид. Около 40 видов. Длина тела 1—2 мм. Тело удлинённое, бурое, чёрное, иногда жёлтое. Передние крылья узкие и длинные (в 3 раза больше своей ширины). Усики состоят из 6 члеников. Паразитируют на яйцах прямокрылых и некоторых других насекомых (осы Dryinidae, цикадовые).

 Centrodora acridiphagus (Otten, 1941)
 Centrodora amoena Foerster, 1878
 Centrodora australiensis (Girault, 1913)
 Centrodora brevifuniculata Viggiani, 1972
 †Centrodora brevispinae
 Centrodora cicadae Silvestri, 1918
 Centrodora damoni (Girault, 1922)
 Centrodora darwini (Girault, 1913)
 Centrodora dorsati Mercet, 1930
 Centrodora fuscipennis (Girault, 1913)
 Centrodora gerundensis Mercet, 1930
 Centrodora giraulti Hayat, 1987
 Centrodora grotiusi (Girault, 1913)
 Centrodora haeckeli (Girault, 1913)
 Centrodora hexatricha Erdös & Novicky, 1953
 Centrodora inconspicua (Girault, 1915)
 Centrodora italica Ferrière, 1968
 Centrodora livens (Walker, 1851)
 Centrodora locustarum (Giraud, 1863)
 Centrodora maxima (Girault, 1915)
 Centrodora merceti Mercet, 1930
 Centrodora miltoni (Girault, 1915)
 Centrodora ochrura Erdös & Novicky, 1953
 Centrodora salicis Erdös, 1961
 Centrodora scolypopae Valentine, 1966
 Centrodora speciosissima (Girault, 1911)
 Centrodora terrigena (Girault, 1932)
 Centrodora tibialis (Nees, 1834)

Примечания

Ссылки 
 biolib.cz

Афелиниды
Паразиты насекомых
Роды перепончатокрылых